Анатолий Айкович Шагинян () — советский актёр, чтец, продюсер и звукорежиссёр парижского отделения радио «Свобода».

Биография 
Родился в 1938 году.

Окончил актёрский факультет Ленинградского театрального института. Работал в ленинградском ТЮЗе, Ленинградском Малом театре, затем в Ленконцерте. Создал в Ленинграде «Театр одного актера», играл спектакли по произведениям Платонова, Лорки, Хьюза, Брехта и др.

Лауреат Всесоюзного конкурса артистов-чтецов за поэтический спектакль «Баллады, стихи и памфлеты Бертольда Брехта».

С середины 1970-х годов женат на пресс-атташе консульства Франции, француженке Мишель. 

В 1975 году эмигрировал в Париж.

Составил звуковую антологию «Песни людские». Был продюсером и звукорежиссёром парижского отделения радио «Свобода».

Выступал как исполнитель песен и художественных произведений. Один из организаторов Студии драматического искусства при Школе восточных языков в Париже и университете в Нантере. Ставил пьесы со студентами Школы восточных языков. Сыграл роль Сталина в телевизионном мини-сериале «Ветры войны» (The Winds of War, 1983).

«…кажется, что в его груди и в самом деле крутится какое-то неутомимое колёсико. А руки, руки… Вот они горестно сжаты, сплетены, вот раскинуты в танце… Вскинуты протестующе кулаки — и вновь вьются вокруг шеи любимой. Шляпа в его руках вдруг становится гитарой, оцинкованный котелок — каской и барабаном… Все это с отличающей Шагиняна предельной актёрской точностью: ни одного жеста зря, ни одного приёма ради приёма! И поэтому так безотказно срабатывает главное его оружие — замечательное сценическое обаяние. На глазах у зрителей под звуки гитары рождается поэма о человеке, его больших и маленьких радостях, горестях, удачах и ошибках.» Б. Львович «Ленинец», 2 июня 1969 года

Фильмография 
  — Человек-амфибия
  — Когда разводят мосты
  — Интервенция
  — Ялта | Yalta (Франция, Югославия)
  — Ты сын и ужас мой… (документальный)
  — Виктор Некрасов. Вся жизнь в окопах (документальный)

Дискография 
 1978 — Песни людские (Мелодия)

Примечания

Ссылки 
 Борис Львович. В театре одного актера. 1969
 «Песни Людские» Музыкальная композиция на стихи поэтов 20-го века
 Анатолий Шагинян и Виктор Некрасов

Актёры СССР
Персоналии:Радио «Свобода»
Русские эмигранты третьей волны во Франции